Reckoning Night — четвёртый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica, был выпущен в 2004 году.

Запись Reckoning Night проходила в Tico Tico Studio в марте, апреле и июне 2004 года. Этот альбом стоит особняком от остальных, являясь переходным от классического звучания группы к современному. В частности в альбоме использована более прогрессивная подкладка из рок-органа, приглушённый вокал с хорусом, что оставляет впечатление концептуального звучания, характерного для рок-оперных альбомов.

Список композиций 

Скрытый трек «Jam» присутствует на всех альбомах, но его часто путают с бонусной песней «Wrecking the Sphere» с японской и корейской версий альбома. «Jam» — это акустический джем-сейшен, и он гораздо короче чем «Wrecking the Sphere», который является обычной песней.

Участники записи 
 Тони Какко () — вокал, клавишные
 Яни Лииматайнен () — гитара
 Хенрик Клингенберг () — клавишные
 Марко Паасикоски () — бас-гитара
 Томми Портимо () — ударные
 Nik Van-Eckmann — мужской голос в песнях «Don’t Say a Word», «White Pearl, Black Oceans…» и «Wildfire»

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Sonata Arctica
Альбомы Nuclear Blast Records